Villacis o Villacís es el apellido de:
 Begoña Villacís (n. 1978), abogada y política española;
 Eduardo Villacís Meythaler (1932-2013), médico y poeta ecuatoriano;
 Nicolás de Villacis y Arias (1616-1694), pintor español.